Yondaime Kazekage – Czwarty Kazekage Sunagakure
 Yondaime Hokage – Czwarty Hokage Konohagakure
 Yondaime Gaiden